Pasarell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Charlie Pasarell (né en 1944), joueur portoricain de tennis
 (1891-1974), nouvelliste et écrivain portoricain
 (né en 1948), joueur portoricain de tennis

Voir aussi

Homonymie de patronyme